Come erba da gatti, erba gatto o erba gattaia sono note alcune piante:
 Nepeta cataria
 Pannocchina (Dactylis glomerata)
 Teucrium marum
 Valeriana officinalis